Gers může znamenat:

 Gers (departement) — departement ve Francii
 Gers (řeka) — řeka ve Francii
 Janick Gers — kytarista heavy metalové skupiny Iron Maiden.

Externí odkazy